Соревнования по метанию копья у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2013 года прошли 16 и 18 августа: в первый день прошла квалификация, а во второй — основные соревнования.

Действующая чемпионка мира — россиянка Мария Абакумова — защищала свой титул.

Призёры

Общая информация 
В соревнованиях приняли участие 27 спортсменок, представлявшие 19 стран (наибольшее представительство имели два государства: Германия и Украина — по три участницы). В финальном сегменте участвовало двенадцать человек, представлявшие девять государств (по две участницы на этой стадии имели три государства: Австралия, Германия и Россия.

Австралийка Кимберли Микл несколько раз по ходу соревнований улучшала лучший в карьере результат и в итоге стала первой представительницей своей страны с 1997 года, сумевшей завоевать медаль чемпионата мира в данном виде.

Кристина Обергфёлль впервые за три последних мировых первенства попадает в число призёров чемпионата (и в третий раз за карьеру). После серебряных медалей в Хельсинки и Осаке немка, наконец, побеждает.

Рекорды 
На момент старта соревнования различные рекордные достижения в метании копья среди женщин выглядели следующим образом:

Квалификационные нормативы

Результаты

Предварительный раунд 

Q — результат в рамках квалификационного норматива. q — один из двенадцати лучших результатов квалификации.PB — лучший результат в карьере. SB — лучший результат сезона. NR — рекорд страны.

Финальный раунд 

SB — лучший результат в сезоне. PB — лучший результат в карьере.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте IAAF 

Метание копья женщины
2013